Якобашвили () — фамилия.
 Якобашвили, Давид Михайлович (род. 1957) — один из основателей компании Вимм-Билль-Данн, вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей.
 Якобашвили, Константин Усупович (в монашестве Иаков; род. 1962) — епископ Грузинской православной церкви, епископ Бодбийский.
 Якобашвили, Роланд Данилович (род. 1958) — мастер спорта СССР (1980).
 Якобашвили, Темур (род. 1967) — грузинский политолог, дипломат и политик, являющийся государственным министром по реинтеграции с 31 января 2008 года.

См. также 
 Якобишвили